Zandvoorde (Oostende), een dorp in Oostende, in de Belgische provincie West-Vlaanderen
 Zandvoorde (Zonnebeke), een dorp in Zonnebeke, in de Belgische provincie West-Vlaanderen